Auto Esporte Clube pode se referir a:

 Auto Esporte Clube (Paraíba)
 Auto Esporte Clube (Pernambuco)
 Auto Esporte Clube (Piauí)

Desambiguações de clubes